Трешер — англоязычное имя собственное:
 Трешер — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.
 Подводные лодки типа «Трешер» — серия из 14 ударных атомных подводных лодок ВМС США.

См. также 
 Трэшер, Лилиан — миссионерка в Египте.